Il doppio del torneo di tennis ATP Nizza 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Claudio Panatta e Pavel Složil che hanno battuto in finale Loic Courteau e Guy Forget 3-6, 6-3, 8-6.

Teste di serie 

 Jan Gunnarsson /  Michael Mortensen (primo turno)
 David Graham /  Blaine Willenborg (primo turno)

 Stefan Simonsson /  Laurie Warder (primo turno)
 Claudio Panatta /  Pavel Složil (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Nizza 1985